De Superligaen 2012/13 is de hoogste voetbalafdeling van Denemarken, opgericht in 1991. Voorheen heette deze competitie de SAS Ligaen (2001-2010). De competitie begon op 13 juli 2012 en werd beslist op 20 mei 2013.

Nieuwkomers waren Esbjerg fB en Randers FC. FC Nordsjaelland was de titelverdediger. Ondanks een slechte serie wedstrijden werd FC Kopenhagen op 12 mei 2013 kampioen met de thuisnederlaag tegen Esbjerg (0-2). Het was de tiende landstitel voor de club uit de hoofdstad, die onder leiding van stond van de Belgische trainer-coach Ariël Jacobs.

Het was precies 100 jaar geleden dat er in Denemarken een volwaardige voetbalcompetitie werd afgewerkt, deze werd onder de naam de Deense voetbal kampioenschap genoemd, gehouden in 1912/13.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012/13 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Carsten Jensen voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2012
Deens voetbalelftal in 2013
Deense voetbalbeker 2012/13

2013
Competitievoetbal 2012/13